

Persone 
 Enrico Maria Alliata di Villafranca (1879-1946) – nobile, gastronomo e scrittore italiano
 Francesco Alliata-Campiglia (1806-1867) – nobile e politico italiano
 Francesco Alliata (1919-2015) – nobile, produttore cinematografico e regista italiano
 Giovanni Alliata Di Montereale (1921-1994) – politico italiano
 Giuseppe Alliata di Villafranca (1784-1844) –  politico e imprenditore italiano
 Giuseppe Alliata-Campiglia (1844-1874) – nobile italiano
 Litterio De Gregorio Alliata (1808-1885) –  politico italiano
 Ranieri Alliata (1752-1836) – arcivescovo cattolico italiano
 Topazia Alliata (1913-2015) – pittrice, scrittrice e gallerista italiana
 Vittoria Alliata di Villafranca (n. 1950) – scrittrice, traduttrice e giornalista italiana

Altro 
 Alliata – famiglia della nobiltà toscana e siciliana, di antiche origini pisane
 Palazzo Alliata –  sul lungarno Gambacorti, angolo via Mazzini, a Pisa
 Palazzo Alliata di Pietratagliata – palazzo storico di Palermo, in via Bandiera, nel Mandamento Castellammare
 Palazzo Alliata di Villafranca – palazzo nobiliare di Palermo, nel mandamento Palazzo Reale
 Villa Alliata Cardillo –  edificio storico situato nella Piana dei Colli, a nord di Palermo
 Villa Alliata di Pietratagliata –  villa neogotica situata in via Serradifalco a Palermo

en:Alliata